Vilalta ima više značenja:
 Vilalta (Padova)
 Vilalta (Pordenone)